Око — орган зору.
 Око — характерна частина назви деяких мінералів.
 «Око» — щоденна газета, видавалась у Петербурзі в 1906 p., пропагувала програму кадетів.
 «Око» — гумористично-сатиричний часопис.
 «Око» — фільм 2008 року.
 Око — застаріла міра ваги й об'єму, що дорівнювала приблизно 1,2 кг чи 1-1,5 л, а також чотиригранна пляшка такої місткості з короткою шийкою.

Див. також 
 Морське Око
 Морське Око (Словаччина)
 ОКО
 Око прірви

Джерела

Посилання